El término "Casa de Leones" puede referirse a:
 Casa de Leones: Nombre con el cual se llama popularmente a la Legislatura de Salta.
 Casa de Leones: Fue un grupo portorriqueño de reguetón.